Galeazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Pietro Galeazzi (1896–1986), italienischer Architekt
 Francesco Galeazzi (1758–1819), italienischer Musiktheoretiker und Komponist
 Gian Piero Galeazzi (1946–2021), italienischer Kanute und Journalist
 Lucilla Galeazzi (* 1950), italienische Sängerin
 Riccardo Galeazzi (* 1866 bis 1952), italienischer Chirurg (Galeazzi-Fraktur)